

Geografia 
 Messico
 Arriaga – città dell'omonimo comune nello stato del Chiapas

Persone 
 Eudalio Arriaga – ex calciatore colombiano
 Guillermo Arriaga – scrittore, sceneggiatore e regista messicano
 Joaquín Sáenz y Arriaga – presbitero, teologo e scrittore messicano
 Juan Crisóstomo de Arriaga – compositore spagnolo
 Liliana Arriaga – comica, attrice e cabarettista messicana
 Manuel de Arriaga – politico portoghese, primo Presidente della Prima Repubblica portoghese dal 1911 al 1915
 Simón Arriaga – attore spagnolo